Pierre Michel peut désigner :
 Pierre Michel, (1745-1838), homme politique français ;
 Pierre-Joseph Michel (1788-1854), botaniste belge ;
 Pierre Michel (1873-1956), ancien sénateur des Côtes-du-Nord ;
 Pierre Michel (1889-1969), peintre français, restaurateur au Louvre ;
 Pierre Michel (1905-1983), professeur de lettres, spécialiste de Michel de Montaigne ;
 Pierre Michel (1924-2009), peintre français ;
 Pierre Michel (1929-), cycliste français ;
 Pierre Michel (1937-), professeur de lettres, spécialiste de Lamartine ;
 Pierre Michel (1942-), professeur de lettres, spécialiste d'Octave Mirbeau ;
 Pierre Michel (1943-1981), magistrat français.